Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP International Series Gold z cyklu Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup rozgrywany w dniach 19–25 lutego 2007 roku w Memphis na kortach twardych w hali o puli nagród 757 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007